Emil Bergström est un footballeur suédois, né le  à Stockholm en Suède. Il évolue au poste de défenseur.Il joue actuellement au Górnik Zabrze.

Biographie 

Emil Bergström intègre le groupe pro du Djurgårdens IF lors de l’avant-saison 2011.

Il joue son premier match en équipe de Suède le 19 janvier 2015 contre la Finlande, un match amical.

Le 30 juillet 2018, il s'engage pour trois saisons avec le FC Utrecht, alors qu'il était en fin de contrat avec le Rubin Kazan.

Durant la saison 2019-2020, il est prêté pour une saison au FC Bâle. 

Lors de l'été 2021, Bergström est prêté pour une saison à Willem II, où il a pour tâche de remplacer Sebastian Holmén.

Statistiques par saison

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international suédois
Joueur du Djurgårdens IF
Joueur du FK Rubin Kazan
Joueur du Grasshopper Club Zurich
Joueur du FC Utrecht
Joueur du FC Bâle
Joueur du Willem II Tilburg
Naissance en mai 1993
Naissance à Stockholm